MQB steht für:
 ¡Mira quién baila!, spanische Franchise der britischen Fernsehsendung Strictly Come Dancing
 Mira Quien Baila, spanischsprachige US-amerikanische Franchise der britischen Fernsehsendung Strictly Come Dancing
 Modularer Querbaukasten des VW-Konzerns
 Musée du quai Branly, nationales französisches Museum für außereuropäische Kunst
 Macomb Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Macomb (Illinois), McDonough County, Illinois

mqb steht für:
 Mbuko (ISO-639-3-Code), afroasiatische Sprache im Kamerun

Abkürzung